«Рассвет» — футбольный клуб из Красноярска. Основан в 1966 году. Возрождён в 2007 году. С 2010 года играет в первенстве ЛФК.

История

Советский период 
В 1960-е в красноярском футболе доминировал «Локомотив» (ныне «Енисей»), представлявший город в «Классе Б» чемпионата СССР. Остальные клубы города и края участвовали в соревнованиях низшего ранга.

Первым успехом «Рассвета» стал успех в чемпионате края в 1966 году. Красноярцы обошли прошлогодних чемпионов — ФК «Труд-II» из Заозёрного, а также норильский «Заполярник».

70-е годы считаются для клуба самым успешным временем: в период с 1974 по 1980 «Рассвет» 6 раз стал чемпионом края и столько же — обладателем кубка региона.

В 80-е у команды наметился заметный спад: в этот период «Рассвет» довольствовался лишь званием серебряного (1981, 1983) и бронзового (1984, 1986) призёра Красноярского края, а также выиграл свой последний в советской истории Кубок региона (1983), обыграв в финале земляков — красноярский «Металлург». После распада СССР команда перестала играть на значимом уровне.

Российский период 
В 1993 году стадион «Рассвет» перешёл в собственность администрации Красноярска, и на его базе была создана муниципальная школа по футболу и фигурному катанию. Этот год отражён в логотипе футбольной команды, хотя на тот момент она фактически не существовала.

В 2007 году «Рассвет» сыграл в Кубке Сибири, однако вылетел на стадии 1/8 финала. До 2010 года команда играла на региональном уровне в чемпионате и Кубке Красноярского края.

В 2010 году было официально объявлено о создании под эгидой администрации Красноярска нового футбольного клуба «Рассвет-Красноярск», начавшего свой путь в любительской футбольной лиге. Играющим тренером новой команды был назначен лучший бомбардир красноярского футбола Вадим Белохонов. Именно тогда появились предложения подать заявку на участие команды в зоне «Восток» второго дивизиона, однако эта инициатива не получила поддержки со стороны красноярского мэра и соглашение с РФС так и не было подписано.

После того, как Вадим Белохонов покинул клуб по окончании сезона 2010 года, команду тренировали Владимир Ярлыков и Сергей Австриевский. С 2011 года команда выступает в высшей лиге МРО «Сибирь» третьего дивизиона. Команда позиционировалась как «промежуточное звено пирамиды» между «Енисеем» и футболистами-юниорами, а её средний возраст составлял от 17 до 19 лет. При этом её игроки в дальнейшем пополняли составы профессиональных команд.

В турнирах сибирского уровня «Рассвет» обычно был в числе аутсайдеров. В розыгрыше сезона 2011/12 «Рассвет» финишировал 9-м с 33 очками. Сезон 2013 года в зоне «Сибирь» любительской лиги, проходивший в один круг, клуб завершил на 11-м месте из 12 с двумя очками в 11 матчах. Слабое выступление команды объяснялось наличием большого числа молодых футболистов, не имевших опыта игры на серьёзном уровне.

При этом 9 апреля 2012 года «Рассвет» одержал свою самую крупную победу в современной истории — в предварительном раунде Кубка Сибири красноярцы обыграли «Тыву» из Кызыла со счётом 13:0. Шесть мячей забил 17-летний Денис Гологузов. По состоянию на 2022 год его достижение никто не побил.

2016—2017. «Рассвет-Реставрация» 
В 2016 году красноярский бизнесмен Николай Коваленко, владевший футбольным клубом «Реставрация», предложил руководству «Рассвета» объединить обе команды. Причиной тому стали финансовые проблемы Коваленко, который не смог содержать проект в одиночку. Официально объединение состоялось в марте 2016 года. Новая команда получила двойное название — «Рассвет-Реставрация».

Новым тренером стал Александр Кишиневский, который привёл в команду свой штаб из «Реставрации». Костяк команды составили игроки «Реставрации», которые не испугались сокращения зарплат и возможной потери лидерского статуса в сибирском футболе. При этом состав был омоложен за счёт футболистов, ранее игравших в «Рассвете», и студентов красноярских вузов.

Объединенный коллектив провел первый матч против «Сибиряка» из Братска в отборочном матче на Кубок Сибири. Красноярцы разгромили соперника со счетом 4:0.

В итоге в первом же сезоне команда сделала «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сибири. Однако в чемпионате России среди ЛФК «Рассвет-Реставрация» заняла только 5-е место.

В 2017 году «Рассвет-Реставрация» потеряла лидирующие позиции в Сибири, уступив их «Новокузнецку». Тем не менее, в чемпионате Сибири команда стала второй.

С 2018 
В 2018 году Коваленко окончательно отказался от финансирования «Рассвета-Реставрации» и ушёл из проекта. Позже его компания стала банкротом, а самого Коваленко объявили в федеральный розыск по четырём уголовным делам. Отказ бизнесмена от финансирования футбола повлёк за собой серьёзные перестановки в составе и смену приоритетов. Также команда убрала из названия приставку «Реставрация», оставшись «Рассветом». Несмотря на перемены, команда смогла удержаться в лидерах сибирского футбола, а её молодые игроки впоследствии пополняли составы профессиональных команд.

В январе 2020 года сменился главный тренер — пост Александра Кишиневского, ушедшего в структуру «Енисея», занял капитан команды Евгений Фальковский. При нём «Рассвет» в 2021 году стал третьим, несмотря на серьёзное омоложение.

Известные футболисты 

 Вадим Белохонов
 Александр Масловский
 Леонид Зуев
 Антон Козлов
 Алексей Базанов
 Андрей Окладников
 Владимир Луговых

Тренеры 
 Александр Стихин (2010)
 Вадим Белохонов (2010)
 Владимир Ярлыков (2011)
 Сергей Австриевский (2012—2014)
 Дмитрий Веретнов (2014—2016)
 Александр Кишиневский (2016—2020)
 Евгений Фальковский (2020 — н.в.)

Достижения

Первенство России среди команд III дивизиона в зоне «Сибирь» 
 Чемпион (2016)
 Серебряный призёр (2017, 2018)
 Бронзовый призёр (2021)

Кубок Сибири среди ЛФК 
 Обладатель (2016)
 Финалист (2018)

Чемпионат Красноярского края 
 Чемпион (1966, 1974—1976, 1978—1980, 2012)
 Серебряный призёр (1967, 1977, 1981, 1983, 2011, 2013, 2016)
 Бронзовый призёр (1973, 1984, 1986, 2010)

Кубок Красноярского края 
 Обладатель (1974—1977, 1980, 1983, 2010, 2016—2018)
 Финалист (1972, 1978, 1979, 2011, 2021)

Женская команда 
В 2017 была создана женская команда «Сибирячка-Рассвет», которая играла во второй лиге чемпионата России. В 2021 году она стала «Рассветом» и через стыковые матчи получила право сыграть в зоне «Сибирь» первой лиги. В первом сезоне команда заняла четвёртое место.

Костяк ЖФК «Рассвет» составляют воспитанницы спортшколы и студентки красноярских вузов и техникумов. Главный тренер — учитель физкультуры в одной из красноярских школ и популяризатор женского футбола Кирилл Гнездилов. Ему помогает чемпионка России и участница Лиги чемпионов Елена Горбачёва.

В 2021 году футболистки «Рассвета» Юлия Юрлагина и Екатерина Прощакова стали вице-чемпионками России среди любителей, играя в составе иркутского «Байкала». В январе 2022 года полузащитник команды Ольга Пестерева перешла в «Ростов» — клуб женской Суперлиги.

Примечания

Ссылки 
 Перед игрой в Бийске
  (1972—1983)
  (с 2007)

Футбольные клубы, основанные в 1957 году
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Красноярска